Olsson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Axel Adolph Olsson
 Urban Olsson